Коровай — фамилия. Известные носители:
 Коровай, Елена Людвиговна (1901—1978) — советский живописец, график, педагог.
 Коровай, Иван Андреевич (1928—2008) — советский учитель математики, Герой Социалистического Труда.
 Коровай, Фёдор Игнатьевич (1927—1989) — выдающийся украинский советский исполнитель-домрист.

Топоним 
 Коровай — деревня, Балезинский район, Удмуртия

См. также 
 Коровайна
 Короваи
 Каравай (значения)